Drosophila chocolata är en tvåvingeart inom släktet Drosophila som är endemisk för Madagaskar. Arten beskrevs av Jean Robert David & Amir Yassin år 2019.

Utseende 
Både honor och hannar har liknande utseende, artens kropp har brun pigmentering och haltererna är vita. Den bruna färgen på kroppen är orsaken till artnamnet chocolata.

Utbredning och ekologi 
Arten är endemisk för Madagaskar och har hittats vid flera olika platser på ön. Arten liknar till viss del Drosophila ifestia, en art som lever i bergslandskap i östra Afrika, D. chocolata har dock hittats på varierande höjder och är inte begränsad till berg. Arten kan födas upp med föda som normalt används vid experiment med Drosophila, den kräver alltså inte någon specifik föda eller miljö för att föröka sig.

Släktskap 
D. chocolata är en del av artundergruppen Drosophila seguyi och artkomplexet Drosophila seguyi som innehåller dess närmaste släktingar Drosophila curta, Drosophila malagassya och Drosophila seguyi.

Kladogram över D. chocolata och närbesläktade arter

Källor 

Daggflugor
c
Insekter i etiopiska regionen